

Astronomia
 Shackleton – cratere meteoritico sulla Luna
 289586 Shackleton – asteroide della fascia principale

Geografia
Antartide
 Shackleton – ghiacciaio nei Monti della Regina Maud
 Catena di Shackleton – catena montuosa appartenente ai monti Transantartici nella Terra di Coats
 Costa di Shackleton – parte della costa della dipendenza di Ross, in Antartide
 Insenatura di Shackleton – insenatura nella costa di Shackleton
 Piattaforma di ghiaccio Shackleton – piattaforma glaciale situata tra la Terra della Regina Maria e la Terra di Wilkes
Australia
 Shackleton – cittadina del Wheatbelt nell'Australia Occidentale
Stati Uniti d'America
 Shackelton – città fantasma della contea di Chattooga in Georgia
Zimbabwe
 Shackelton – villaggio della provincia del Mashonaland Occidentale

Persone
 Edward Shackleton (1911-1994) – geografo e politico britannico
 Ernest Shackleton (1874-1922) – esploratore britannico
 Fiona Shackleton (1956) – avvocatessa e politica britannica
 Keith Shackleton (1923-2015) – pittore e naturalista britannico
 Len Shackleton (1922-2000) – calciatore britannico
 John Shackleton (?-1767) – pittore inglese
 Nicholas John Shackleton (1937-2006) – geologo e climatologo britannico
 Robert Millner Shackleton (1909-2001) – geologo britannico

Televisione
 La nave perduta (Shackleton) – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 1982
 Shackleton – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 2002

Altro
 Avro 696 Shackleton – aereo bombardiere e ricognitore prodotto dagli anni 1950
 RRS Ernest Shackleton – nave rompighiaccio oceanografica